Olaszország
Almenno San Bartolomeo, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Almenno San Salvatore, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében